Корез се може односити на:
 Корез (град), је насељено место у Француској у региону Лимузен, у департману Корез
 Корез (река), је река у Француској
 Корез (департман), департман је у централној Француској